Лас Баранкитас има више значења:

 Лас Баранкитас, Сан Исидро (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Баранкитас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Баранкитас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику